Кряжков — фамилия; имеет женскую форму Кряжкова.

Известные носители:
 Кряжков, Александр Иванович (1910 — ?) — советский футболист, нападающий.
 Кряжков, Валентин Митрофанович (1928—2016) — советский учёный в области ремонта и эксплуатации сельскохозяйственных машин, ректор Ленинградского института механизации сельского хозяйства (1975—1979), академик ВАСХНИЛ (1978), академик РАН (2013).